Krickeberg ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Krickeberg (1861–1944), deutsche Schriftstellerin
 Karl Krickeberg (1867–1944), deutscher Pädagoge, Theaterschauspieler, Theaterleiter, Dramatiker und niederdeutscher Schriftsteller
 Klaus Krickeberg (* 1929), deutscher Statistiker und Stochastiker
 Sophie Friederike Krickeberg (1770–1842), deutsche Schauspielerin
 Walter Krickeberg (1885–1962), deutscher Amerikanist und Ethnologe